Il Campionato argentino di rugby a 15 1998   è stato dalla selezione della Unione di Buenos Aires.

Le 22 squadre iscritte erano divise in tre livelli: "Campeonato", "Ascenso", "Estimulo".

Torneo "campeonato" 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Buenos Aires||5||5||0||0||313||85||228||10
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Cordoba||5||4||0||1||189||142||47||8
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Rosario||5||3||0||2||211||154||57||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Tucumàn||5||2||0||3||190||132||58||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|Cuyo||5||1||0||4||73||194||-121||2
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|6||align=left|Noroeste||5||0||0||5||55||324||-269||0
|}

Campione: Buenos Aires
Retrocede: Noroeste

Torneo "Ascenso" 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Mar del Plata||5||4||0||1||166||113||53||8
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Entre Rios||5||3||0||2||125||113||12||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Santa Fè||5||3||0||2||157||124||33||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Alto Valle ||5||2||0||3||112||174||-62||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|San Juan||5||2||0||3||146||168||-22||4
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|6||align=left|Salta||5||1||0||4||115||129||-14||2
|}

Promossa: Mar del Plata
Retrocede: Salta

Torneo Estimulo

Girone A 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Sur||4||4||0||0||193||34||159||8
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Chubut||3||2||0||1||73||60||13||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Austral||3||2||0||1||67||77||-10||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Oeste||4||1||0||3||67||123||-56||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|Centro||4||1||0||3||35||141||-106||4
|}

Alla finale: Sur

Girone B 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Misiones||4||4||0||0||116||72||44||8
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|La Rioja||4||3||0||1||90||52||38||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Santiago||4||2||0||2||101||96||5||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Jujuy||4||1||0||3||59||91||-32||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|Formosa||4||0||0||4||50||105||-55||0
|}

Alla finale: Misiones

Finale 

Promossa: Sur

Collegamenti esterni